Holbe ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Holbe, deutsche Squashspielerin
 Daniel Holbe (* 1976), deutscher Schriftsteller
 Gudrun Holbe (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)
 Rainer Holbe (* 1940), deutscher Journalist, Autor und Fernsehmoderator